Osoby o tym nazwisku:
 Sabirżan Muminow – kazachski skoczek narciarski
 Tohirdżon Muminow – tadżycki piłkarz